

Sigle 
 Associazione Italiana Scenografi Costumisti Arredatori A.S.C.
 Agence spatiale canadienne – agenzia spaziale canadese
 Allievo sottufficiale di complemento
 American Society of Cinematographers
 Associazione Sportiva Calcio
 Associazioni Sportive Confindustria, ente di promozione sportiva
 Associazione per lo Sviluppo Compatibile
 Automotive Safety Centre – pista automobilistica di Vairano (fraz. di Vidigulfo) di proprietà della rivista Quattroruote

Codici 
 ASC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ascención de Guarayos (Bolivia)
 ASC – codice vettore ICAO di Air Star Corporation
 asc – codice ISO 639-3 della lingua casuarina coast asmat

Religione 
 ASC – sigla delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo

Altro 
 ASC – abbreviazione aeronautica di Ascend to... o ascending to... – Salire a... oppure salendo a...
 .asc – una estensione di file talvolta usato per i file di testo, come abbreviazione di ASCII (anche usata dall'ASCII Armor nei programmi GPG e PGP per convertire dati binari in ASCII)